Хамед Зияд Тлемсани(; ) — тунисский футболист, завершивший игровую карьеру.

Клубная карьера 
Карьеру начал в столичном клубе «Эсперанс». Зияд помог клубу стать трёхкратным чемпионом страны и двукратным обладателем кубка Туниса. В 1990 году перебрался в Португалию, где играл за «Виторию» из Гимарайнша. Поиграв за "завоевателей" 4 года, Тлемсани перешёл в японский «Виссел Кобе». За три года в клубе Зияд сыграл 70 матчей и забил 37 голов. В 1997 году вернулся в «Эсперанс», где в 1999 году завершил свою карьеру.

Клубная статистика

Выступление за сборную 
Дебютировал Тлемсани за сборную Туниса в 1990 году. Был включен в состав сборной на Кубок африканских наций 1998, где на групповой стадии дважды забил (по одному в ворота ДР Конго и Того). Всего Зияд за сборную провёл 20 матчей и забил 4 гола.

Статистика за сборную

Достижения 
 Чемпион Туниса: 1984/85, 1987/88, 1988/89, 1997/98, 1998/99
 Обладатель Кубка Туниса по футболу: 1985/86, 1988/89, 1998/99

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Туниса
Игроки сборной Туниса по футболу
Игроки ФК «Эсперанс» Тунис
Игроки ФК «Витория» Гимарайнш
Игроки ФК «Виссел Кобе»